Ramprecht ist

ein Personenname:
 Felix Ramprecht (* 1992), österreichischer Mittelstreckenläufer
ein Ortsname:
 Ramprecht (Massing), Ortsteil des Marktes Massing, Landkreis Rottal-Inn, Bayern